2 miejscowości w Polsce: 
 Mieczki – wieś w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Przytuły 
 Mieczki – wieś w woj. podlaskim, w pow. zambrowskim, w gminie Rutki

Linki zewnętrzne 
  
Zobacz też: Mieczki-Abramy, Mieczki-Poziemaki, Mieczki-Sucholaszczki, Mieczki-Ziemaki